Sheet Music – album dei 10cc del 1974
 Sheet Music – album di Barry White del 1980
 Sheet Music – album di Nancy Sinatra del 1998